Fend ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Fend (1920–2000), deutscher Automobilkonstrukteur
 Fritz Fend (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Helmut Fend (* 1940), österreichischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Kevin Fend (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Mechthild Fend, deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Otto Fend (* 1938), österreichischer Finanzbeamter und Politiker (ÖVP), Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag
 Peter Fend (* 1950), US-amerikanischer Künstler
 Werner Fend (1926–1997), österreichischer Lehrer, Jäger, Fotograf, Tierfilmer und Autor

Siehe auch:

 Fritz Fend, Technischer Fertigungsbetrieb, deutscher Automobilhersteller
 Fent 
 Fendt